Прищепенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прищепенко, Иван Валерьевич (род. 1982) — российский регбист и регбийный тренер.
 Прищепенко, Наталья Геннадиевна (род. 1973) — российская и немецкая скрипачка.